Svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju je tekmovanje v nordijskem smučanju, ki z nekaj izjemami poteka na dve leti od leta 1924, v treh disciplinah, smučarskih tekih, smučarskih skokih in nordijski kombinaciji. Med letoma 1924 in 1984 so za svetovna prvenstva štela tudi tekmovanja na zimskih olimpijskih igrah.

Svetovna prvenstva

Medalje po državah

Zunanje povezave
 

Nordijsko smučanje
Nordijsko smučanje
Športne prireditve, ustanovljene leta 1924